Немецкие подводные лодки

 U-144 (1919)
 UB-144
 U-144 (1940)